Plaça de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès, lloc on es duu a terme la diada castellera de la Mare de Déu d'Agost.
 Plaça Sant Jordi (Barcelona) o mirador del Llobregat, mirador situat a la muntanya de Montjuïc a Barcelona.